LKD steht für:
 Leitender Kriminaldirektor, eine Amtsbezeichnung, siehe Amtsbezeichnungen der deutschen Polizei #Kriminalpolizei
 Lietuvos krikščionys demokratai, ehemalige politische Partei in Litauen
 Flughafen Lakeland Downs (IATA-Code), Flughafen von Lakeland Downs, Queensland, Australien

Abkürzung